Der erste Teil der nachstehend aufgeführten Statistik von Red Star Paris beinhaltet alle Platzierungen in Punktspielrunden seit Einführung einer landesweiten Liga in der Saison 1932/33, der zweite Teil verlinkt auf die Pokalergebnisse des Vereins und der dritte Teil widmet sich den Derbys gegen die bedeutenden Pariser Rivalen.

Die Platzierungen in der Liga

Die Pokalergebnisse 
 siehe Alle Ergebnisse von Red Star Paris im französischen Pokalwettbewerb auf der offiziellen Website des Vereins

Derbys 
Der nachfolgende Abschnitt widmet sich den Lokalderbys von Red Star gegen die bedeutendsten Nachbarvereine aus der Region Paris. Dargestellt sind die in einer Punktspielrunde ausgetragenen Derbys seit der Saison 1932/33 (alle Ergebnisse aus Sicht von Red Star).

Cercle Athlétique

Paris FC

Paris Saint-Germain FC 

1 Das Derby vom 4. März 2007 wurde (beim Stand von 1:0 für Paris SG) wegen Ausschreitungen von PSG-Hooligans auf Drängen der Verantwortlichen von Red Star abgebrochen, jedoch mit 3:0 für den PSG gewertet.

Racing Club

Stade Français

Derbystatistiken 
Die nachfolgenden Statistiken beinhalten nur Ligaspiele:

1 Das in der Saison 2006/07 abgebrochene und mit 3:0 für Paris SG gewertete Spiel bleibt in der Statistik (bis auf die Anzahl der Spiele) unberücksichtigt.

Einzelnachweise

Quellen 
 Die Platzierungen in der Liga sind bis zur Saison 1997/98 dem Buch Red Star. Histoires d'un siècle (Club du Red Star, Paris 1999) von François de Montvalon, Frédéric Lombard und Joël Simon, ISBN 2-9512562-0-5 und ab der Saison 1998/99 der offiziellen Website des Vereins entnommen.
 Die Derbyresultate sind übersichtlich auffindbar in der Rubrik Alle Spiele von Red Star auf der offiziellen Website des Vereins.

Statistik